Pirlet ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Pirlet (1880–1961), deutscher Bauingenieur
 Karl Pirlet (1920–2010), deutscher Facharzt und Hochschullehrer